Wenn der junge Wein blüht – film del 1927 diretto da Carl Wilhelm
Wenn der junge Wein blüht – film del 1943 diretto da Fritz Kirchhoff
Wenn der junge Wein blüht – film tv del 1967 diretto da Hans Deppe, Heribert Wenk